Малиев Арсланбек (Арслан) Касымакунович () — киргизский политик.

Биография

Ранние годы и семья 
Арсланбек Малиев родился 8 октября 1957 года в Арсланбобе Джалал-Абадской области, в семье репрессированных педагогов.

Отец Арсланбека, Малиев Касымакун, находился в ссылке совместно со своими родителями и родственниками в селе Чалбаск (ныне село Виноградное) Скадовского района, Херсонской области, Украина. Из ссылки Касымакун вернулся один. После окончания Кара-Колского пединститута Касымакун работал учителем в Иссык-Кульской области. С началом ВОВ Касымакун записался добровольцем и уехал на фронт, но в городе Алма-Ате у него обнаружили бронь и вернули обратно работать педагогом. Из за нехватки учителей на юге Киргизии его направили с женой Какен работать в Джалал-Абадскую область, где он работал учителем и директором рядом школ Базар-Курганского, Ленинского, Сузакского районов (село Барпы). В честь Малиева Касымакуна за его добросовестный труд названа улица на малой родине в селе Туура-Суу, Иссык-Кульской области.

Мама Арсланбека, Бейшеева Какен, работала учительницей, затем в объединении «Союзпечать», а перед уходом на пенсию заведующей магазина. Она воспитала 6 детей, за что была удостоена серебряного ордена «Материнская Слава» второй степени, награждена медалью «Ветеран труда» и медалью «100 лет В. И. Ленину».

Образование 
Арсланбек Малиев окончил среднюю школу № 5 г. Джалал Абада в 1974 году.

В 1979 году получил диплом с отличием Харьковской академии питания. В период обучения в ВУЗе дважды выезжал на строительство железнодорожной магистрали Сургут-Уренгой в качестве комиссара строительного отряда, работал инженером-технологом, заместителем начальника отдела организации производства Фрунзенского городского объединения питания.

В 1980 году поступил в аспирантуру Укр. НИИ внешнеэкономических связей и информации в г. Киев, после окончания которой успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Предпринимательская карьера 
С 1984 года директор комплекса «Нарын», директор фирмы «Киргизвнешторг». В 1989 году 16-ти тысячный коллектив Фрунзенского городского объединения питания на альтернативной основе избрал Малиева А. К. — генеральным директором. Новшества и новаторства Малиева А. К. привели к его вынужденной отставке и к безработице.

В 1990 году руководитель республиканского объединения по туризму «Киргизсаякат».

С 1991 года по 1994 год — президент холдинговой компании «Аалам».

В 1995 году прошел стажировку в Международном институте ресурсов (Кливленд, США).

Политическая деятельность 
Трижды: в 1995, 2000 и 2005 годах избирался депутатом Жогорку Кенеша (Парламента) Киргизской Республики по одномандатному округу на альтернативной основе.

«Тюльпановая революция» 2005 года в Кыргызской Республике началась с протестов и перекрытия дорог жителей Тонского и Джети-Огузского районов на золоторудное месторождение Кумтор, в связи с незаконным снятием с выборов кандидата в депутаты Малиева Арсланбека. По этому округу выборы не состоялись, потому-что избиратели проголосовали против оставшихся 2 кандидатов 78 % голосов. Позже, когда были назначены новые выборы, уже при новой власти, за Малиева А. К. проголосавало 99 % избирателей, поддерживая его справедливость и активное участие в «Тюльпановой революции».

В Парламенте Республики работал заместителем председателя Комитета по вопросам бюджета и финансов, председателем Комиссии по вопросам высокогорных, отдаленных регионов и районов с тяжелыми природно-климатическими условиями.

В 2003 году избран Президентом Союза киргизских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странами. С 2004 года избирается постоянно Президентом Федерации стрельбы из лука Киргизской Республики.

В 2007 году создал и по сей день является лидером партии беспартийных «Аалам». Дважды принимал участие в выборах Президента Кыргызской Республики.

Личная жизнь 
Женат, имеет детей.

Награды и звания 

 Почетная грамота городского комитета ВЛКСМ Сургута
 Почетная грамота Правительства Кыргызской республики (2002)
 Лауреат международной премии «Руханият»
 Медаль Дружба — Государственная награда Монголии (2012)
 Медаль «Найрамдлын Алтан Од» (2007)
 Медаль «50 лет РОССНАА» (Москва, Россия)
 государственный советник второго класса Кыргызской Республики (2001)
 почётный гражданин городов Ноксвилл (Теннесси, США), Аллекджени (Пенсильвания, США), Жалгыз-Орук (Иссык-Кульская область)
 Медаль «Манас 1000»

Ссылки 
 Официальный сайт партии беспартийных «Аалам»

Депутаты Жогорку Кенеша
Спортивные функционеры Киргизии